Нарасімхаварман I
 Нарасімхаварман II